Actinostrobus är ett släkte av cypressväxter. Actinostrobus ingår i familjen cypressväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Cypressväxter
Actinostrobus